ADJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Marka, Amman, Giordania